Дуган:

Фамилия 
 Дуган, Деннис (род. 1946) — американский режиссёр.
 Дуган, Джон (род. 1976) — бывший офицер полиции США, попросивший политического убежища в России в 2016 году.
 Дуган, Раймонд Смит (1878—1940) — американский астроном.
 Дуган, Роб (род. 1969) — австралийский композитор.
 Дуган, Томми (1915—????) — шотландский футболист.
 Майкл Дуган — президент США из игр Command & Conquer: Red Alert 2 и Command & Conquer: Yuri’s Revenge.

Другое 
 Дуга́н — буддийский храм у бурят.

См. также 
 Дугган
 Дагган